Tonk steht für:

 Tonk, Stadt in Indien
 Tonk (Distrikt), ein Distrikt in Rajasthan, Indien
 Tonk (Staat), ein ehemaliger Fürstenstaat
 Tonk (Meteorit), ein CI-Chondrit
 tonk, ein logischer Operator, siehe Harmonieprinzip (Logik)